Norwalk puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Norwalk, una ciudad en el estado de California;
 Norwalk, una ciudad en el estado de Connecticut;
 Norwalk, un municipio en el estado de Iowa;
 Norwalk, una ciudad en el estado anterior;
 Norwalk, un municipio en el estado de Ohio;
 Norwalk, una ciudad en el estado anterior;
 Norwalk, una villa en el estado de Wisconsin;
 Norwalk, una estación del Metro de Los Ángeles.